«Бре́нтфорд» (полное название — Футбольный клуб «Бре́нтфорд»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в округе Хаунслоу на западе Большого Лондона. Основан в 1889 году. Наивысшим достижением клуба в высшем дивизионе является пятое место в сезоне 1935/36.

Домашний стадион клуба — открытый в сентябре 2020 года «Брентфорд Коммьюнити», вмещающий более 17 тысяч зрителей. Ранее клуб выступал на стадионе «Гриффин Парк».

По итогам сезона 2020/21 занял третье место в Чемпионшипе, после чего стал победителем плей-офф за выход в Премьер-лигу.

В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 
Клуб был основан в октябре 1889 года. К 1896 году «Брентфорд» вступил в Лигу Лондона (London League), а в 1898 году — в Южную лигу.

В 1920 году «Брентфорд» вступил в Футбольную лигу Англии (в Третий дивизион).

В 1933 году «Брентфорд» вышел во Второй дивизион Футбольной лиги, а два года спустя впервые вышел в Первый дивизион, высший дивизион футбольных лиг Англии. В 1947 году выбыл из Первого дивизиона, а в 1954 году — из Второго дивизиона. В 1962 году команда выбыла в Четвёртый дивизион.

В 2014 году «Брентфорд» вышел в Чемпионшип. По итогам сезона 2020/21 занял третье место в Чемпионшипе, после чего стал победителем плей-офф за выход в Премьер-лигу. Сезон 2021/22 проведёт в Премьер-лиге.

Достижения 
 Второй дивизион
 Победитель: 1934/35
 Третий дивизион
 Победитель: 1991/92
 Четвёртый дивизион
 Победитель (3): 1962/63, 1998/99, 2008/09
 Третий южный дивизион:
 Вице-чемпион: 1932/33
 Трофей Английской футбольной лиги
 Финалист (3): 1984/85, 2000/01, 2010/11

Соперничества 

«Брентфорд» давно конкурирует с другими клубами, представляющими западную часть Лондона («Фулхэм», «Челси» и «Куинз Парк Рейнджерс»).

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт Траста болельщиков клуба

ФК «Брентфорд»
Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Лондона
Клубы английской Премьер-лиги